Василий Старостин:
 Старостин, Василий Васильевич (1875—1960) — русский и советский архитектор.
 Старостин, Василий Михайлович (1911—1976) — капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.